Echiodon är ett släkte av fiskar som beskrevs av Thompson, 1837. Echiodon ingår i familjen nålfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nålfiskar
Echiodon